Charles Langius, un chanoine de la cathédrale Saint-Lambert à Liège ;
 Josephus Langius, un philosophe et mathématicien allemand.